Den Namen Mafra tragen:

 ein Ort im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina, siehe Mafra (Santa Catarina)
 ein Ort in Portugal, siehe Mafra (Portugal)
 ein Einschlagkrater auf dem Mars, siehe Mafra (Marskrater)
 eine Kloster- und Palastanlage, siehe Palácio Nacional de Mafra
 Mafra (Mediengruppe), tschechische Mediengruppe, Teil der Mediensparte der Holding Agrofert

Mafra ist der Familienname folgender Personen:

Fabrício Mafra (* 1982), brasilianischer Gewichtheber